Алекса́ндр Ива́нович Григо́рьев:
 Григорьев, Александр Иванович (1794/1804—1853) — российский художник.
 Григорьев, Александр Иванович (1923—2013) — Герой Советского Союза.

== См. также ==
Александр Иванович Григорьев — главный герой романа В. А. Каверина «Два капитана».